Příjmení Frolo nosí více významných osobností:

 Anton Frolo (1934–2017) – slovenský házenkář
 Peter Frolo – slovenský portrétní fotograf a fotožurnalista
 Tomáš Frolo (* 1982) – slovenský hokejový obránce